Gaspard Auguste Brullé, un entomologiste français (1809 - 1873).
 Louis Claude Brullé, un  imprimeur français, Collaborateur de l'Encyclopédie († 1772)
 Henri Brulle, un alpiniste français (1854 - 1936).